Łukasz Jasina - polski historyk, dziennikarz, publicysta, filmoznawca, analityk, komentator radiowy i telewizyjny. 
 Tomasz Jasina – polski piłkarz i komentator sportowy

Miejscowości:
 Jasina – osiedle typu miejskiego na Ukrainie